Unalaska – miasto w USA w stanie Alaska.
 Unalaska – wyspa na Oceanie Spokojnym.